Премия Улофа Пальме — ежегодная премия, присуждаемая за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности. Учреждена в память Улофа Пальме его семьёй и Социал-демократической партией Швеции. Приз состоит из диплома и 75 000 долларов США.

Лауреаты премии Улофа Пальме

Примечания

Ссылки 
 

Премии в области прав человека

Списки лауреатов премий
1987 год в праве
1987 год в политике
Награды по алфавиту